Bob Tizard – politico neozelandese, ministro in vari governi
 Catherine Tizard – politica neozelandese
 Henry Tizard – scienziato britannico